Бенчићи могу бити:
 Бенчићи (Бузет), насељено место у Граду Бузету, у Истарској жупанији, Хрватска
 Бенчићи (Жмињ), насељено место у општини Жмињ, у Истарској жупанији, Хрватска